Ко́ростень (укр. Коростень) — топоним.

Белоруссия 
 Коростень — деревня в Пересвятовском сельсовете Речицкого района Гомельской области.

Россия 
 Коростень — деревня в Брейтовском районе Ярославской области.

Украина 
 Коростень — город областного подчинения, административный центр Коростенского района, Житомирская область.
 Коростень — узловая станция Юго-Западной железной дороги в городе Коростень.
 Коростень — село в Куликовском районе Черниговской области.

См. также 
 Коростень — украинский любительский футбольный клуб из одноимённого города.